Jaiwa (russisch ) steht für folgende geographische Objekte in Russland:
 Jaiwa (Fluss), Nebenfluss der Kama
 Jaiwa (Ort), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm